

Personen 
 August Bulcke, Belgisch sponsor van de Gerlach expeditie naar Antarctica
 Emile Bulcke (1875-1963), Belgisch kunstschilder en beeldhouwer
 Kamiel Bulcke (1909-1982), Belgisch jezuïet en missionaris
 Paul Bulcke (1954), Belgisch bestuurder

Plaatsen 
 Bulckeberg, een 1030 m hoge berg op het Brabanteiland, Palmer Archipel, Antarctica  
 Kasteel Bulkestein, een voormalig kasteel ook gekend als Bulckestein en Bulckesteyn in de Nederlandse gemeente Deil.

Nederlandse of Vlaamse achternaam